Protej (mjesec) (lat. Proteus), Neptunov prirodni satelit
 Protej (mitologija) (lat. Proteus), u grčkoj mitologiji, rani morski bog

 Proteus (programski jezik)
 Proteus (bakterija), rod bakterija iz porodice Enterobakterije
 Proteus vulgaris, bakterija iz roda Proteus
 Proteus (Amphibia), rod životinja iz porodice Glavašice, najpoznatija je čovječja ribica
 Proteus (Bacteria), rod bakterija iz koljena Proteobacteria